Heinrich VI. ist der Name folgender Herrscher:

 Heinrich (VI.) (HRR), römisch-deutscher Mitkönig (1147–1150), mit seinem Vater Konrad III. (HRR)
 Heinrich VI. (HRR), Kaiser (1191–1197)
 Heinrich VI. (Kärnten), König von Böhmen (1307–1310), siehe Heinrich von Kärnten
 Heinrich VI. (England), König (1422–1461, 1470–1472)
 Heinrich VI. (Bayern) ist: Heinrich III. (HRR)
 Heinrich VI. (Schlesien), der Gute, Herzog von Breslau (1296–1335)
 Heinrich VI. (Glogau-Sagan), Herzog (1369–?)
 Heinrich VI. (Luxemburg), Graf (1281–1288)
 Heinrich VI. (Görz), Graf (1385–1454)
 Heinrich VI. von Plauen, (1554–1568)
 Heinrich VI. (Waldeck), Graf von Waldeck (~1340–1397)
 Heinrich VI. (Reuß-Obergreiz), Graf

Heinrich VI. bezeichnet:
 Heinrich VI. (Drama), ein Drama von William Shakespeare